Sitio de Balj puede hacer referencia a alguno de los dos asedios sufridos por la ciudad de Balj:

 El sitio de Balj del año 1370, por parte de Tamerlán; o
 El sitio de Balj del año 1447, durante las guerras civiles timúridas.